Pembroke College ist der Name folgender Colleges in Großbritannien:

 Pembroke College (Cambridge)
 Pembroke College (Oxford)